Reli Sardinija je reli utrka Svjetskog prvenstva u reliju. Reli se održava na otoku Sardinija, na zavojitim, pješčanim, planinskim cestama oko grada Proto Cervo.

Reli Sardinija postala je dio svjetskog prvenstva od sezone 2004., umjesto utrke Reli Sanremo. Reli Sanremo bio je dio Svjetskog prvenstva u reliju od početka 1973. sve do 2003.

Pobjednici

Višestruki pobjednici (vozači)

Višestruki pobjednici (proizvođači)

Pobjednici po godinama

Izvor 
juwra.com

Sardinija
Međunarodna automobilistička natjecanja u Italiji
Reli u Italiji